Michaux kan som auktorsförkortning betyda:

 André Michaux
 François André Michaux

Robotskapade auktorsförkortningar